Navnet Lars Møller kan henvise til flere personer:

 Lars Møller (redaktør) (1842-1926) – grønlandsk redaktør, bogtrykker, litograf, tegner, oversætter, tolk og ekspeditionsdeltager (Lars Peter Silas Mathæus, kaldet Aqqaluk) 
 Lars Møller (jazzmusiker) – spiller i Danmarks Radios Big Band og modtager af Statens Kunstfonds 3-årige legat.
 Lars R. Møller – oberst i Hæren og blev kendt for sin ledelse under Operation Bøllebank.
 Lars Møller (spydkaster) – dansk mester i 2006 og 2007
 Lars Møller (politiker) – borgmester i Frederikshavn fra 2010
 Lars Møller (håndboldtræner) - ass. Træner i BSV